

Geografia
 Caine – fiume della Bolivia
 La Caine – comune francese nel dipartimento del Calvados, regione della Normandia

Persone
 Gary Francis Caine Cherone (1961) – cantante statunitense
 Michael Caine, nato Maurice Joseph Micklewhite Jr. (1933) – attore e produttore cinematografico britannico
 Hall Caine, propr. Thomas Henry Hall Caine (1853-1931) – scrittore e drammaturgo britannico
 Rachel Caine, pseudonimo di Roxanne Longstreet Conrad (1962) – scrittrice statunitense
 Rebecca Caine (1959) – attrice e soprano canadese
 Uri Caine (1956) – compositore e pianista jazz statunitense

Personaggi immaginari
 Horatio Caine – personaggio protagonista della serie televisiva CSI: Miami

Altro
 Diagramma di Caine – grafico per il dimensionamento di una materozza
 Premio Caine – premio letterario britannico

Pagine correlate
 La Caine
 Kaine